El término pavo puede referirse, en esta enciclopedia, a:

Animales 

 El pavo doméstico o guajolote, que toma su nombre por cierto parecido con el pavo real.
 Meleagris gallopavo, pavo común silvestre.
 Meleagris ocellata, pavo ocelado o pavo de monte.
 El género taxonómico Meleagris, que incluye a las dos especies anteriores.
 Pavo cristatus, pavo real o pavo real de la India, el sentido original de la palabra «pavo».
 Pavo muticus, pavo real verde o pavo real de Java.
 El género taxonómico Pavo (género), que incluye a las dos especies anteriores.

Otras especies 

 El pavo del Congo, de África (Afropavo congensis).
 El pavo de matorral, de Australia (Alectura lathami).

Insectos 

 La mariposa pavo real (Aglais io).

Gastronomía 

 La carne de pavo, la carne del pavo doméstico o guajolote.
 El pavo de Nochebuena.

Miscelánea 

 Pavo (constelación), una constelación del hemisferio sur.
 Pavo (Georgia), una ciudad del estado de Georgia, en Estados Unidos.

Enlaces externos